Kanitz kan avse:

Efternamn
 August Kanitz (1843-1896), ungersk botaniker.
 Felix Philipp Kanitz (1829-1904), österrikisk-ungersk naturforskare, arkeolog, etnograf och geograf.

Botanik
 Auktorsbeteckning för August Kanitz

Geografi
 Det tyska namnet på Dolní Kounice i Tjeckien.

Se även
 Kaunitz